Michal Česnek (né le  à Košice en Tchécoslovaquie - mort le  à Červený Kameň en Slovaquie) est un joueur professionnel de hockey sur glace slovaque. Il évoluait en position de défenseur.

Carrière 

En 2014, à 35 ans, Michal Česnek, avait du mettre un terme à sa carrière en raison d'une blessure.

Il meurt le  dans un accident d'avion à Červený Kameň en Slovaquie.

Statistiques 
Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

| 1996-1997 || HK Ružinov 99 Bratislava || 1.liga
|| 9 || 0 || 1 || 1 || 6 || - || - || - || - || -
|-
| 1997-1998 || HK Ružinov 99 Bratislava || 1.liga
|| 22 || 0 || 2 || 2 || 16 || - || - || - || - || -
|-
| 1998-1999 || HK Ružinov 99 Bratislava || 1.liga
|| 14 || 0 || 0 || 0 || 12 || - || - || - || - || -
|-
| 1999-2000 || MsHK Žilina || 1.liga
|| 37 || 1 || 0 || 1 || 18 || - || - || - || - || -
|-
| 2000-2001 || MHC Martin || Extraliga
|| 32 || 0 || 1 || 1 || 28 || - || - || - || - || -
|-
| 2001-2002 || MHC Martin || Extraliga
|| 42 || 0 || 4 || 4 || 38 || - || - || - || - || -
|-
| 2002-2003 || MHC Martin || Extraliga
|| 54 || 1 || 6 || 7 || 40 || - || - || - || - || -
|-
| 2003-2004 || MHC Martin || Extraliga
|| 52 || 2 || 1 || 3 || 50 || - || - || - || - || -
|-
| 2004-2005 || HK Dubnica || Extraliga
|| 51 || 2 || 9 || 11 || 59 || 6 || 0 || 1 || 1 || 9 
|-
| 2005-2006 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 13 || 2 || 2 || 4 || 68 || 2 || 0 || 0 || 0 || 0
|-
| 2006-2007 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 26 || 6 || 6 || 12 || 44 || 2 || 1 || 2 || 3 || 2 
|-
| 2007-2008 || Drakkars de Caen || Ligue Magnus
|| 25 || 3 || 5 || 8 || 95 || 5 || 0 || 2 || 2 || 10 
|-
| 2008-2009 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 5 || 6 || 30 || 6 || 1 || 1 || 2 || 8 
|-
| 2009-2010 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 1 || 7 || 8 || 20 || 6 || 1 || 2 || 3 || 8 
|-
| 2010-2011 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 26 || 4 || 6 || 10 || 30 || 15 || 0 || 4 || 4 || 14 
|-
| 2011-2012 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 25 || 5 || 6 || 11 || 25 || 5 || 1 || 3 || 5 || 27 
|-
| 2012-2013 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 24 || 1 || 6 || 7 || 55 || 9 || 1 || 3 || 4 || 12 
|-
| 2013-2014 || Étoile noire de Strasbourg || Ligue Magnus
|| 23 || 1 || 13 || 14 || 24 || 3 || 1 || 0 || 1 || 0

Références 

Naissance en mai 1979
Naissance en Tchécoslovaquie
Naissance à Košice
Joueur slovaque de hockey sur glace
Joueur du MsHK Žilina
Joueur du MHC Martin
Joueur du Hockey Club de Caen
Joueur de l'Étoile noire
Défenseur de hockey sur glace
Décès en août 2015
Décès en Slovaquie
Décès à 36 ans
Mort dans un accident aérien